Любимец () — община в Болгарии. Входит в состав Хасковской области. Население составляет 11 137 человек (на 21.07.05 г.).

Состав общины 
В состав общины входят следующие населённые пункты:
 Белица
 Васково
 Вылче-Поле
 Георги-Добрево
 Дыбовец
 Йерусалимово
 Лозен
 Любимец
 Малко-Градиште
 Оряхово

Ссылки 
 Официалната страница на Община Любимец 
 Страница за Община Любимец на сайта на Областна администрация Хасково 

Общины Хасковской области